«Бескрайнее небо» () — американский процедурный драматический телесериал, созданный Дэвидом Э. Келли и основанный на книге Си Джей Бокса «The Highway», выпущенной в 2013 году. Премьера первого сезона состоялась 17 ноября 2020 года на телеканале ABC.

В мае 2021 года сериал был продлен на второй сезон, премьера которого состоялась 30 сентября 2021 года. В мае 2022 года телесериал был продлен на третий сезон премьера которого состоится 21 сентября 2022 года.

Сюжет 
Сериал расскажет о частном детективе и бывшем копе, которые разыскивают двух сестер, похищенных на изолированном шоссе Монтаны. В ходе расследования герои узнают, что это не единственное похищение. Им надо как можно скорее отыскать серийного убийцу, чтобы прекратить череду смертей.

В ролях

Основной состав 
 Кайли Банбери — Кэсси Дьюэлл
 Кэтрин Винник — Дженни Хойт
 Райан Филлипп — Коди Хойт (сезон 1)
 Натали Элин Линд — Даниэль Салливан (сезон 1)
 Джейд Петтиджон — Грейс Салливан (младшая сестра Даниэлы) (сезон 1)
 Джон Кэрролл Линч — Рик Легарски
 Брайан Герати — Рональд Пергман
 Диди Пфайффер — Дениз Брисбен
 Джесси Джеймс Кейтель — Джерри Кеннеди
 Дженсен Эклс — Бо Арлен
 Аня Савчич — Скарлет Лейендекер (сезон 2)

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2020—2021)

Сезон 2 (2021 - 2022)

Сезон 3 (2022 - 2023)

Производство

Разработка 
Серия, разработанная Дэвидом Э. Келли, была анонсирована в январе 2020 года, когда ABC дала ей прямой заказ на серию. Сериал выпускается студиями A+E Studios и 20th Century Fox Television. Келли и Росс Файнмэн выступят в качестве исполнительных продюсеров наряду с Си Джей боксом, Мэтью Гроссом и Полом МакГиганом. 17 июня 2020 года было объявлено, что премьера сериала состоится осенью 2020 года и выйдет в эфир по вторникам в 10:00 вечера. На фоне хороших рейтингов телеканал заказал для первого сезона 16 серий. 4 мая 2021 года телеканал ABC продлил телесериал на второй сезон. Его премьера состоится 30 сентября 2021 года.

Кастинг 
Джон Кэрролл Линч, Диди Пфайффер, Райан Филлипп и Кэтрин Винник были первыми актерами, объявленными до февраля 2020 года. В марте были добавлены Брайан Герати, Кайли Банбери, Натали Элин Линд и Джесси Джеймс Кейтель. 24 июня 2020 года было объявлено, что Джейд Петтиджон присоединилась к актерскому составу в главной роли.

Съёмки 
Съемки первого сезона сериала должны начаться 24 августа 2020 года и завершиться 13 января 2021 года.

Ссылки

Примечания 

Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Программы телеканала American Broadcasting Company